Giovanni Giacomo Paracca genannt Valsoldo (* um 1530 in Castello; † 1597 in Genua) war ein italienischer Bildhauer der Renaissance.

Leben 
Giacomo war Sohn von Antonio. Die erste Erwähnung des Bildhauers stammt von dem gelehrten Raffaele Soprani, dem zufolge Giacomo Valsoldi lombardo scultore (Giacomo Valsoldi, lombardischer Bildhauer) vier Statuen [...] lavorate per la fontana del signor Gaspare Bracelli, fabricata per delitia della sua villa di Bisagno, entworfen von Luca Cambiaso, die bereits al presente malrattata e attorata dal tempo waren. Diese Figuren, deren Gegenstand wir nicht kennen, da sie seit dem 18. Jahrhundert durch verschiedene Unfälle vollständig zerstört wurden, wurden 1552 aufgestellt, wenn es sich bei dem Auftraggeber, wie alles darauf hindeutet, um den Dogen Bracelli, den Ehemann von Nicoletta Grimaldi, handelt, der in diesem Jahr starb. Am 12. Juli 1552 wurde der Bildhauer vom Ufficio di San Giorgio mit der Ausführung einer Gedenkstatue für den angesehenen Mitbürger Dario Vivaldi beauftragt, die nach zahlreichen Wechselfällen, darunter die vorübergehende Beauftragung (1553–1554) von Giovanni Giacomo Della Porta, erst 1560 fertiggestellt wurde. Die Ausstellung befindet sich im Atrium der Sala del Capitano del Popolo im Palazzo San Giorgio. 

Im Jahr 1553 die Padri del Comune baten Giacomo Valsoldo um eine Marmortafel (geliefert 1555), um die Wiederherstellung und Inbetriebnahme einer öffentlichen Zisterne zu feiern, die bereits 1428 auf der Piazza del Molo eingeweiht worden war; die Tafel wurde später im Portikus des Palastes von Andrea, Giorgio und Galeotto Spinola eingemauert. Die Padri del Comune selbst beauftragten den Bildhauer 1589 mit einer Sirene für den Brunnen auf der Piazza Soziglia, der 1578 von Taddeo Carlone entworfen und um 1723 zerstört wurde. Das derzeitige Wissen über Paracca bezieht sich hauptsächlich auf die adlige Grabstatuette. Im Jahr 1560 gab Annibale Gentile bei ihm das Grabmal seiner Frau Flaminia Salvago in der Wallfahrtskirche Nostra Signora del Monte in Auftrag, das 1562 fertiggestellt und datiert wurde. Das Werk, das in einer Wandnische aufgestellt ist, besteht aus einem Sarkophag, auf dem der Gisant der schlafenden Frau auf weichen Kissen ruht. Das ursprüngliche Projekt, von dem wir dank einer vorbereitenden Zeichnung, die der im Staatsarchiv von Genua aufbewahrten Urkunde beiliegt. Dazu gehörten auch ein Altar, ein Relief des Eterno benedicente (Ewigen Segens) in einer Ädikula und die Darstellung der Verstorbenen im Halbschlaf, die ihren Kopf mit einer Hand stützt.

Am 18. Juli 1558 für Kardinal Stefano Cicala verpflichtete er sich das Portal seines Palastes zu modellieren; 1560 vertraute er dem picapetrum Giovanni Antonio Moncino aus Arosio einige Arbeiten an; 1562 gab Tobia Pallavicino unter der Leitung von Giovan Battista Castello genannt Bergamasco einige nicht näher bezeichnete Arbeiten für die Villa von San Bartolomeo degli Armeni bei ihm in Auftrag. Gerade ein Streit mit Bergamasco bezeugt indirekt die Tätigkeit von Paracca im Jahr 1564 für die Verzierung des noch erhaltenen Kamins im Palast von Gianbattista Spinola (später Doria) in der Strada Nuova, der mit polychrom bearbeiteten Marmorsteinen, Putten mit Füllhörnern, Hermen in Form des Herakles und einem Relief, das die Geschichte von Muzio Scevola darstellt, ausgestattet ist. Im selben Jahr schuf er zusammen mit Pietro Maria di Novo Vasen für einen Brunnen im Palast von Angelo Giovanni und Giulio Spinola in der Via Garibaldi Nr. 5 (ehemals Strada Nuova); 1565 arbeitete er zusammen mit Bernardino di Novo an der Ausschmückung eines Portals im Palast des Kapitäns Rodrigo Pagano, Regent von Murcia; 1568 unterzeichnete er einen Vertrag mit Baldassarre Lomellino über die Ausführung eines Marmorkamins (heute verloren) für den Palast in der Strada Nuova.

Im Jahr 1564 arbeitete der Bildhauer an den Figuren der Hoffnung und der Nächstenliebe für das Grab des Ehepaars Lercari-De Marini in der Kapelle des Allerheiligsten Sakraments in der Kathedrale von Genua (Mitarbeiter waren Giovan Battista Castello, genannt il Bergamasco, Luca Cambiaso und Giovan Battista Perolli). Giacomo Valsoldo wurde auch für die Grabmäler der Erzbischöfe Agostino Salvago († 1567) und Cipriano Pallavicino († 1575) angesprochen, die zu beiden Seiten des Altars der Heiligen Petrus und Paulus in der Kapelle des Heiligen Johannes des Täufers in der Kathedrale von Genua aufgestellt wurden, und die Marmorgruppe der Kreuzigung zwischen der Jungfrau und dem Evangelisten am architravierten Portal der Kapelle des Dogen Giovan Battista Lercari in der Abtei von San Niccolò del Boschetto in Cornigliano. Im Jahr 1583 wurde Giacomo Paracca erneut mit der Statue von Giulio da Passano beauftragt, die sich heute in der Sala delle Congreghe oder Compere.

Im Jahr 1584 arbeitete der Künstler am Grabdenkmal von Giovanni Agostino Centurione, dem Prior von San Vittore, in der Kirche von Genua, die heute als San Vittore und Carlo bekannt ist. Das ursprünglich auf Stufen errichtete Grab trug eine von fackeltragenden Putten und Karyatiden flankierte Urne, auf der der Verstorbene saß, und war von einer Nische mit aufgesetztem Tympanon und Pilastern mit reliefierten Telamonen eingerahmt; von dem gesamten Monument ist nur noch das nachdenkliche Bildnis des Centurione erhalten, das an den Kopf einer Seitenrampe zur Kirche versetzt wurde und durch Witterungseinflüsse und Vernachlässigung sichtlich angegriffen ist.

Um 1588 wurde Paracca in den Adelsstand erhoben, wie aus einer Petition der Stadt Genua an König Philipp II. zugunsten der lombardischen Gemeinschaft hervorgeht. Er starb 1597 in Genua, wie aus einer Verkaufsurkunde eines ihm gehörenden Hauses in contrada de Mollinis apud regionem Lomellinorum hervorgeht.

Literatur 
 Fedrigo Alizeri: Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI. IV, Genova 1876, S. 120–181, 302–353.
 Alessandro Grandolfo: Giovanni Giacomo Parraca. In: Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 81, Roma 2014.
 Raffaele Soprani: Le vite de’ pittori, scoltori et architetti genovesi... Genova 1674, S. 45, 63. 
 Raffaele Soprani, Carlo Giuseppe Ratti: Vite de’ pittori, scultori ed architetti genovesi... Band I, Stamperia Casamara, Genova 1768, S. 68, 89 f. 
 Giuseppe Campori: Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori ec. nativi di Carrara e di altri luoghi della provincia di Massa... Modena 1873, S. 353.

Bildhauer (Italien)
Bildhauer der Renaissance
Valsolda
Person (Genua)
Historische Person (Italien)
Geboren im 16. Jahrhundert
Gestorben 1597
Mann